Philippe Basiron (um 1450–1491), französischer Komponist
 Handelsname für Dibenzoylperoxid